Diese Liste führt alle Gouverneure des US-Bundesstaates Idaho und des zuvor bestehenden Idaho-Territoriums auf.

Idaho-Territorium

Bundesstaat Idaho

Siehe auch 
 Liste der Vizegouverneure von Idaho
 Liste der Senatoren der Vereinigten Staaten aus Idaho
 Liste der Mitglieder des US-Repräsentantenhauses aus Idaho

Literatur 
 Robert C. Sims, Hope A. Benedict: Idaho’s governors: Historical essays on their administrations.  Boise State University, Boise 1992, ISBN 0932129153.
 Ronald H. Limbaugh: The Carpetbag Image: Idaho Governors in Myth and Reality. In: The Pacific Northwest Quarterly. Vol. 60, No. 2, April 1969, , S. 77–83.

Weblinks

Einzelnachweise 

Idaho
!Gouverneure